Jazda po muldach mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994 – jedna z konkurencji narciarstwa dowolnego rozegrana w ramach igrzysk olimpijskich w Lillehammer.

Po raz drugi mężczyźni rywalizowali o medale igrzysk olimpijskich w jeździe po muldach. Złoty medal w Lillehammer zdobył Kanadyjczyk Jean-Luc Brassard, srebro wywalczył Rosjanin Siergiej Szuplecow, a brązowy medal trafił do obrońcy mistrzowskiego tytułu z Albertville, Francuza Edgara Grospirona. Wicemistrz olimpijski z Albertville, Olivier Allamand zajął w Lillehammer szóste miejsce.

Wyniki

Kwalifikacje 
Rundę kwalifikacyjną przeprowadzono 15 lutego 1994 na Kanthaugen Freestyleanlegg w Lillehammer. Do rundy finałowej awansowało 16 najlepszych zawodników.

Finał 
Rundę finałową przeprowadzono 16 lutego 1994.

Przypisy 

Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1994